„Resurrection“ (на български: Възкресение) е дебютен студиен албум на хевиметъл групата Halford, сформирана като страничен проект от легендарния вокалист на групата Judas Priest – Роб Халфорд. Албумът е издаден през 2000 година.

В албума е включена песента „The One You Love to Hate“, изпълнена в дует с вокалиста на Iron Maiden – Брус Дикинсън. Сред другите забележителни композиции може да се изтъкне „Made in Hell“, „Silent Screams“, „Slow Down“ и „Twist“.

Resurrection е поставен на 54-та позиция в класацията на Metal-Rules.com – „Топ 100 Хевиметъл албуми“.

Състав 
 Роб Халфорд – вокали
 Патрик Лахмън – китари
 Майк Клашчак – китари
 Рей Райндо – бас
 Боби Ярзомбек – барабани

Допълнителен персонал 
 Брус Дикинсън – втори вокал в The One You Love to Hate
 Пийт Прада – барабани в The One You Love to Hate
 Рой Зи – китара
 Ед Рот – клавиши в Twist и Silent Screams

Песни

Външни препратки 
  HalfordMusic.com

Бележки 

Албуми на Халфорд
Музикални албуми от 2000 година
Дебютни албуми